O termo Forte de São Lourenço pode referir-se a:

 No Brasil
 Forte de São Lourenço, na Bahia.
 Fortim de São Lourenço, no Ceará.

 Em Portugal
 Forte de São Lourenço do Bugio, no Distrito de Lisboa.
 Forte da Baía de São Lourenço, em Açores.
 Fortaleza-Palácio de São Lourenço, na Madeira.
 Forte de São Lourenço, em Faro.

 No Panamá
 Fortificações de Portobelo e San Lorenzo na província de Colón.

Desambiguação